Бангор има више значења:
 Бангор,
 Бангор (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Бангор (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Бангор (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Бангор (Мејн), град је у америчкој савезној држави Мејн
 Бангор (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Бангор (Гвинед)
 Бангор (Морбијан), је насељено место у Француској у региону Бретања, у департману Морбијан